Synagoge Thionville steht für:

 Alte Synagoge (Thionville)
 Neue Synagoge (Thionville)